Авиазавод № 39:
Московский авиационный завод № 39 — авиационный завод, работавший в Москве в 1921—1941 годах.
Иркутский авиационный завод — авиационный завод в городе Иркутске, которому после эвакуации в Иркутск Московского авиазавода в 1941, присвоен № 39 (до этого был № 125).